Hans Richter
 Hans Richter (1843–1916) magyar-osztrák karmester német neve
 Hans Richter (1882–1971) német építész
 Hans Richter (1888–1976) amerikai festő, grafikus, filmkészítő
 Hans Richter (1919–2008) német színész
 Hans Richter (1959) keletnémet válogatott labdarúgó
hasonló nevűek
 Hans Peter Richter (1925–1993) német író
 Hans Werner Richter (1908–1993) regényíró, a Group 47 írócsoport szervezője